Палдиски:

 Палдиски — город в Эстонии, порт на берегу Финского залива.
 Палдиски — железнодорожная станция в городе Палдиски на электрифицированной линии Таллин — Кейла — Палдиски.
 Палдиски маантеэ — улица в Таллине, Эстония.